Анилиновая точка — такое значение температуры смеси, содержащей углеводород и анилин, при котором углеводород полностью растворяется в анилине, образуя гомогенный раствор.

Используется в эмпирических формулах для расчета теплотворной способности ракетных топлив — чем выше её значение, тем больше теплотворная способность.

Ссылки 
Дубовкин Н. Ф., Маланичева В. Г., Массур Ю. П., Федоров Е. П., 1985 — Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. Справочник. М. Химия. 1985 стр. 93

Ракетное топливо